Нико́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Никольское.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Ашковским сельским поселением
 на севере — с Гагаринским городским поселением
 на северо-востоке — с Акатовским сельским поселением
 на востоке — с Мальцевским сельским поселением
 на юго-востоке — с Токаревским сельским поселением
 на юге — с Покровским сельским поселением
 на западе — с Потаповским сельским поселением

 По территории поселения проходят автомобильные дороги Гагарин — Тёмкино и .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется станция Колесники.
 Крупные реки: Гжать, Алешня.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. 

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Никольское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты пяти упразднённых сельский поселений: Мальцевского, Покровского, Потаповского, Серго-Ивановского и Токарёвского.

Население

Населённые пункты
В состав сельского поселения входят 109 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Говрашков Евгений Николаевич.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области